Estry – grupa związków chemicznych
 Estry (Calvados) – miejscowość we Francji